Slovo kbel může mít více významů:

Nádoba 
 výraz pro vědro, pro nádoby historicky zpravidla dřevěné, případně kované, původně převzatý z latinské zdrobněliny cubellum
 objemová míra – 1 kbel = 71,53 litrů = 1,264 vědra
 studánka obložená dřevem – z tohoto významu pocházejí místní názvy

s dalšími přenesenými významy:
 podle tvaru kbelcová přilba – součást evropské středověké kované zbroje, brnění
 požerák – typ vypouštěcího zařízení rybníků

Název sídla 
 Kbel (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 Kbel (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Kbel (Benátky nad Jizerou) – část obce Benátky nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav

Podobné názvy 
 Kbely
 Dzbel

Odkazy 
 
 http://www.jednotky.cz/objem/kbel/
 http://spjms.ujc.cas.cz/entry/12247